Struve är ett efternamn som finns i flera länder och med flera stavningar, också i Sverige. Den 31 december 2012 fanns det i Sverige 25 personer med efternamnet Struve, 10 med efternamnet Strufve och 74 personer med efternamnet Struwe.

Namnet har burits eller bärs av bland andra:

 Carl Struve (1887–1974), norsk skådespelare och sångare
Filip Struwe (född 1973), svensk journalist och programledare
Friedrich Adolf August Struve (1781–1840), tysk läkare och apotekare
Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793–1864), tysk astronom, verksam i Ryssland
Georg von Struve (1886–1933), tysk astronom, verksam i Ryssland
Georg Adam Struve (1619–1692), tysk jurist
Gustav Struve (1805–1870), tysk politiker
Hermann von Struve (1854–1920), tysk astronom, född i Ryssland
Jacob Struve (1755–1841), tysk matematiker
 Jacob Bernhard Struve (1767–1826), svensk organist och tonsättare
Johan Henrik Struve (1842–1890), svensk redaktör (för Sundsvalls Tidning)
Karl Ludwig Struve (1785–1838), tysk filolog och poet
Ludwig von Struve (1858–1920), rysk matematiker och astronom
Ludwig August Struve (1795–1828), tysk läkare
Otto von Struve (1897–1963), rysk-amerikansk astronom
Otto Wilhelm von Struve (1819–1905), rysk astronom
Pjotr Struve (1870–1944), rysk ekonom och publicist
Stefan Struve (född 1988), nederländsk MMA-utövare
Thorvald Struve (1918–1999), svensk arkitekt

Väl så känd är:
 Struve (utan förnamn), litteratör, romanfigur i Röda rummet av August Strindberg (1879)

Släktträd för astronomfamiljen Struve
Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793–1864), tysk astronom, verksam i Ryssland
Otto Wilhelm von Struve (1819–1905), rysk astronom
Hermann von Struve (1854–1920), tysk astronom, född i Ryssland
Georg von Struve (1886–1933), tysk astronom, född i Ryssland
Ludwig von Struve (1858–1920), rysk matematiker och astronom
Otto von Struve (1897–1963), rysk-amerikansk astronom
 Bernhard von Struve (1827–1889), rysk guvernör
Pjotr Struve (1870–1944), rysk ekonom och publicist
 Olga von Struve (1830–1894), gift med Georg Lindhagen (1819–1906), svensk astronom
 Arvid Lindhagen (1856–1926), svensk astronom
 Emmy Lindhagen (1862–1915), svensk sjuksköterska 
 Manne Lindhagen (1868–1936), svensk läkare

Noter

Se även
 Struves meridianbåge
 Struves park
 Struva
 Lindhagen (olika betydelser)

Svenska efternamn
Svenska släkter